Radioweg kan verwijzen naar straten in Nederland:
 Radioweg (Amsterdam), straat in Amsterdam-Oost,
 Radioweg (Kootwijk), straat in Radio Kootwijk, in de gemeente Apeldoorn, in Gelderland.

Voorts zijn er straten met de naam Radioweg:
 in België: in Herent,
 in Nederland: in Almere, Boxmeer en Ede.